Сержио Сантос (): Сантос, Сержио (род. 1975) — бразильский волейболист.
 Сантос, Сержио (род. 1994) — бразильский футболист.

См. также 
 Сантос, Серхио (род. 2001) — испанский футболист.